Filtsch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Filtsch (1830–1845), Pianist und Komponist aus Sebeş (Mühlbach)
 Daniel Filtsch (1730–1793), Stadtpfarrer und Dekan in Hermannstadt
 Johann Filtsch (1753–1836), Stadtpfarrer und Literat in Hermannstadt
 Johann Filtsch Junior (1783–1867), lutherische Pfarrer und Literat
 Samuel Filtsch um 1858 Drucker in Hermannstadt